tömb, informatikai fogalom. Olyan adatszerkezet, amelyet nevesített elemek csoportja alkot.
 tömb, geológiai fogalom. Nagy méretű kőzetdarab.